

Patronyme 
 Claudius Popelin (1825-1892), un peintre, émailleur et poète français.
 Louise Popelin (1850-1937), première pharmacienne de Belgique et féministe.
 Marie Popelin (1846-1913), féministe et première femme docteur en droit en Belgique.
 Pascal Popelin (1967-), homme politique français.

Toponyme 
 Popelín, commune de la République tchèque.

Pâtisserie 
 Popelin, pâtisserie.

Homonymie de patronyme